Yang Yang (1963), jugador de bàdminton xinès.
 Yang Yang (1976), patinadora de velocitat en pista curta xinesa.
 Yang Yang (1977), patinadora de velocitat en pista curta xinesa.
 Yang Yang (1991), actor xinès.